

Топоніми 
 Хіроно — містечко в Японії, в префектурі Івате.
 Хіроно — містечко в Японії, в префектурі Фукусіма.

Персоналії 
 Хіроно — японське прізвище.